Вучипоље може да се односи на:

 Вучипоље (Грачац), насеље у општини Грачац, јужна Лика, Република Хрватска
 Вучипоље (Хрваце), насеље у општини Хрваце, Далмација, Република Хрватска
 Вучипоље (Бугојно), насеље у општини Бугојно, Федерација БиХ, БиХ
 Вучипоље (Посушје), насеље у општини Посушје, Федерација БиХ, БиХ